«Дыре-Дауа Сити» (Dire Dawa City S.C.) — футбольный клуб из Дыре-Дауа, играющий в Премьер-лиге Эфиопии.

История 
Клуб основан в 1982 году в Дыре-Дауа, но после недолгого существования, был расформирован, и вновь воссоздан в 2003 году. После года игры в матчах местного уровня, команда присоединяется к третьему дивизиону чемпионата Эфиопии. После удачного сезона 2004/2005, команда поднимается в Национальную лигу Эфиопии, и через сезон переходит в Премьер лигу Эфиопии. Выступление в главном футбольном соревновании Эфиопии стало тяжёлым для клуба. После трёх сезонов борьбы с вылетом и потерей важных игроков, команда понижается в классе после сезона 2011/2012. Через два года клуб снова вернулся в Премьер лигу, и с тех пор каждый сезон борется за сохранение места в первом дивизионе Эфиопии. В настоящий момент на базе клуба также расположены женская команда, молодёжная команда до 20 лет и боксерская команда. Члены молодёжной академии зачастую выступают в основной команде, параллельно выступая за молодёжный состав.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Руководство 
  Абдулселам Мохаммед — президент
  Султан Али — вице президент
  Фитсум Кинфиш — генеральный директор

Тренерский состав 
  Земариам Вольдегиоргис — тренер
  Тофек Эдрис — первый помощник тренера
  Ефрем Гетахун — второй помощник тренера
  Абайе Бефекаду — тренер вратарей
  Асрат Легессе — врач команды

Примечания 

Футбольные клубы Эфиопии